Эстафета:

 Эстафета — совокупность командных спортивных дисциплин, в которых участники один за другим проходят этапы, передавая друг другу очередь перемещаться по дистанции.
 Эстафета — командное состязание в биатлоне.
 «Эстафета» — советский мультипликационный фильм для взрослых, 1989.
 «Эстафета» — советский среднеформатный фотоаппарат.